Góra Kalwaria désigne:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Góra Kalwaria, ville de la voïvodie de Mazovie
 Gmina de Góra Kalwaria